Gungthang
 Tshel Gungthang, voormalige zetel van de Tshelpa-heerser in Tibet
 Mangyül Gungthang, voormalig Tibetaans koninkrijk en tienduizenschap
 Gungthang (Amdo), geboorteplaats van de Tibetaanse lama Konchog Jigme Dronme